Dit is een lijst van planetoïden 92301-92400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92301) - || 2000 FG || 25 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (92302) - || 2000 FA11 || 27 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92303) - || 2000 FP15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92304) - || 2000 FJ16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92305) - || 2000 FB25 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92306) - || 2000 FL28 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92307) - || 2000 FR40 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92308) - || 2000 FM41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92309) - || 2000 FV43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92310) - || 2000 FX43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92311) - || 2000 FQ45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92312) - || 2000 FJ46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92313) - || 2000 FY46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92314) - || 2000 GV1 || 3 april 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92315) - || 2000 GW4 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92316) - || 2000 GX6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92317) - || 2000 GG19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92318) - || 2000 GW25 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92319) - || 2000 GT26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92320) - || 2000 GU26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92321) - || 2000 GN31 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92322) - || 2000 GC39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92323) - || 2000 GK46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92324) - || 2000 GE49 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92325) - || 2000 GY50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92326) - || 2000 GS53 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92327) - || 2000 GS55 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92328) - || 2000 GW60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92329) - || 2000 GZ64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92330) - || 2000 GY66 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92331) - || 2000 GV68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92332) - || 2000 GM71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92333) - || 2000 GF72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92334) - || 2000 GJ78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92335) - || 2000 GS80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92336) - || 2000 GY81 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92337) - || 2000 GG96 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92338) - || 2000 GH96 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92339) - || 2000 GV99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92340) - || 2000 GC109 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92341) - || 2000 GO110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92342) - || 2000 GT136 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92343) - || 2000 GT141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92344) - || 2000 GP147 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92345) - || 2000 GF158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92346) - || 2000 GP159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92347) - || 2000 GV160 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92348) - || 2000 GH168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92349) - || 2000 HG4 || 26 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92350) - || 2000 HK5 || 28 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (92351) - || 2000 HA7 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92352) - || 2000 HT11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92353) - || 2000 HL14 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92354) - || 2000 HR14 || 29 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (92355) - || 2000 HV14 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92356) - || 2000 HW14 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92357) - || 2000 HY21 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92358) - || 2000 HE23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92359) - || 2000 HC24 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92360) - || 2000 HW24 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92361) - || 2000 HS28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92362) - || 2000 HY29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92363) - || 2000 HO31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92364) - || 2000 HN32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92365) - || 2000 HP32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92366) - || 2000 HL41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92367) - || 2000 HF42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92368) - || 2000 HC47 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92369) - || 2000 HC48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92370) - || 2000 HP50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92371) - || 2000 HQ50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92372) - || 2000 HP52 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92373) - || 2000 HR52 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92374) - || 2000 HX53 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92375) - || 2000 HP55 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92376) - || 2000 HH58 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92377) - || 2000 HX58 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92378) - || 2000 HA60 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92379) - || 2000 HO68 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92380) - || 2000 HS68 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92381) - || 2000 HT69 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92382) - || 2000 HT72 || 26 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92383) - || 2000 HE75 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92384) - || 2000 HS75 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92385) - || 2000 HL81 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92386) - || 2000 HG87 || 30 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92387) - || 2000 HA93 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92388) - || 2000 JP || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92389) Gretskij || 2000 JZ3 || 3 maart 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (92390) - || 2000 JU5 || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92391) - || 2000 JE7 || 1 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (92392) - || 2000 JL9 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92393) - || 2000 JX12 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92394) - || 2000 JW17 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92395) - || 2000 JK20 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92396) - || 2000 JM21 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92397) - || 2000 JV21 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92398) - || 2000 JM23 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92399) - || 2000 JH24 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92400) - || 2000 JF25 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten